Sanča od Kastilje (Sanča Kastiljska; španski: Sancha de Castilla) (Kastilja?, oko 1139. – Navara, 1179) bila je infanta (princeza) Kastilje i Leona te kraljica Navare u srednjem veku.

Biografija 
Sanča je rođena oko 1139. godine (najverovatnije u Kastilji). Njezini roditelji su bili kralj Alfonso VII od Kastilje i Leona i njegova supruga, kraljica Berengela od Barselone. Njezin brat je bio kralj Sančo III od Kastilje, otac slavnog Alfonsa VIII.

Sanča se 1153. udala za kralja Navare; to je bio kralj Sančo VI od Navare te je njihov brak bio dosta srećan.

Sanča i Sančo su bili roditelji sina Sanča, koji je nasledio oca te se sa Alfonsom borio protiv muslimana. Sanča je sina najverovatnije rodila u gradu zvanom Tudela; tamo je često boravila sa mužem.

Sančine ćerke su bile Berengarija od Navare (kraljica Engleske kao supruga kralja Ričarda I) i Blanka od Navare (grofica). Berengarija se udala na Kipru, a bila je poznata po lepoti.

Sančin unuk je bio Ramiro, biskup Pamplone. Njezini potomci su vladali Navarom.

Kraljica Sanča je umrla 1179. godine te je pokopana u Pamploni.

Reference

Породично стабло

Литература 
 
 

Рођени 1139.
Umrli 1179.
Navarske kraljice
Династија Ивреа